Cuchillas es el nombre de tres barrios en Puerto Rico:

 Cuchillas (Corozal)
 Cuchillas (Moca)
 Cuchillas (Morovis)